Fernando Sanz Durán (Madrid, 1974), futbolista espanyol i president del Málaga CF
 Fernando Sanz y Martínez de Arizala (Madrid, 1881 - Pau, 1925), ciclista madrileny